Au är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Bregenz och förbundslandet Vorarlberg, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Au är bergig åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.

Trakten runt Au består i huvudsak av gräsmarker. Runt Au är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Vorarlberg